Бавье́ () — французская фамилия. 
Известные носители:
 Бавье, Симон (1825—1896) — швейцарский политик, президент Швейцарии (1882), дипломат. 
 Бавье, Фрэнсис (1902—1989) — американская актриса.